La Grande Encyclopédie russe (en russe : Большая российская энциклопедия, Bolchaïa rossiskaïa entsiklopedia) est une encyclopédie russe universelle de 36 volumes, publiée entre 2004 et 2017. Elle a été réalisée sous les auspices de l'Académie des sciences de Russie (ASR) après que le président Vladimir Poutine a signé le décret présidentiel №1156 en 2002. Selon l'éditeur de l'encyclopédie, Sergueï Kravets Léonidovitch, l'édition complète a achevé d'être publiée en .

Le rédacteur en chef de l'encyclopédie est Iouri Ossipov, le président de l'Académie des sciences de Russie. Le comité de rédaction se compose de plus de 80 membres de l'académie, y compris les lauréats du prix Nobel Jaurès Alferov et Vitaly Ginzburg.

Le premier volume, une introduction sortie en 2004, est consacré à la Russie. L'Académie des sciences de Russie envisage de publier une version mise à jour tous les cinq ans. Trente-six volumes ont été publiés entre 2004 et 2017 de A jusqu'à « Яя ».

Éditions

Article connexe 
 Grande Encyclopédie soviétique

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel

Encyclopédie en russe
Russe